Tuček, Tucek oder Tuczek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tuczek (1852–1925), deutscher Psychiater, Klinikdirektor und Hochschullehrer
 Jaroslav Tuček (1882–?), böhmischer Fechter
 Karin Tuczek (* 1944), deutsche Politikerin (SPD, CDU)
 Leopoldine Tuczek (1821–1883), österreichische Opernsängerin (Sopran) 
 Martin Tuček (* 1995), tschechischer Hürdenläufer 
 Miroslav Tuček (1925–2004), tschechoslowakisch-schweizerischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Olga Tucek (* 1973), Satirikerin, Kabarettistin, Autorin, Komponistin und Sängerin
 Vincenc Tuček (František Vincenc Tuček; 1755–1820), tschechischer Sänger, Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Knuth und Tucek, Schweizer Kabarett-Duo
 Tutschek